Laura González Álvarez, femme politique espagnole
 Laura González Ospina, mannequin colombien
 , joueuse colombienne de rugby à XV